Миниатюрна батерия (миниатюрен захранващ елемент) е галваничен елемент за захранване с размер на копче. Тези батерии отначало започват широко да се използват в електронните ръчни часовници, затова се наричат също часовникови батерии (батерии за часовник). Те са с кръгла форма и тяхната височина е по-малка от диаметъра.

Друго разпространено название е „плоска батерия“, въпреки че под това име е известна (днес рядко употребявана) цинково-въглеродната батерия 4,5 V (3R12).

Различия 
Миниатюрните галванични захранващи елементи се различават по височина, диаметър, електрическо напрежение (V) и капацитет (mA·h), а също и по химичния си състав. Всеки вид батерия има означение, по което може да се определят посочените параметри.

Напрежение

Наименование 
Различните производители използват различна маркировка, вследствие на което не винаги е лесно да се намерят заместители на изтощена батерия. По-долу са посочени най-разпространените наименования.

Сребърно-цинкови 
 LD – за електроуреди с ниско и равномерно потребление на енергия.
 HD – за електроуреди с високо и неравномерно потребление на енергия.
 MD – за всички режими (не са посочени в таблицата).

Алкални батерии (алкално-манганови елементи)

Въздушно-цинкови елементи

Литиеви елементи (3 V) 

Мнозинството от производителите използват еднаква схема за наименованията.

Литиевите захранващи елементи се използват там, където е необходим захранващ източник в течение на продължителен период от време, например типоразмерът CR2032 се монтира в компютрите върху дънните платки за осигуряване захранването на часовника и BIOS като резервна батарея при изключване на компютъра от мрежата. Освен това, CR2016, CR2025 и т.н. обикновено се използват в малки електронни устройства, както и в много автомобилни ключове.

Дискови акумулатори 

Съществуват също дискови акумулатори (например никел-кадмиеви или литиеви). Те имат по-малък капацитет в сравнение с галваничните елементи.

Използват се като алтернатива на галваничните елементи в устройства, изискващи честа смяна на захранващия източник (слухови апарати, фотосветкавици, електрически фенерчета), а също за резервно захранване на часовниците в различни устройства (например, игралната приставка Sega Dreamcast).

Опасност 
Вследствие на своя размер миниатюрните захранващи елементи могат лесно да се погълнат от деца.

Попадналият в хранопровода или в дихателните пътища миниатюрен елемент или акумулатор може да доведе до химични и термични изгаряния. Ако заседне и въздейства продължително, заседналата батерия може да предизвика смъртоносно кървене. 

За да се предотвратят такива случаи, капачките на батерийните отделения на детските играчки, използващи такива батерии, обикновено се затварят с фиксиращи винтове, понякога с нестандартна глава (шлиц).

Вижте също 
 Батерия

Източници

Външни препратки 
 
 Батерии: размери и типове (на немски език)
 Battery Cross Reference Guide (на англ. език)

Типоразмери на галваничните елементи
Захранващи източници
Галванични елементи
Акумулатори